Mauricio Eduardo Ochoa Urioste (La Paz, 17 de marzo de 1978), conocido como Mauricio Ochoa Urioste, es un abogado, escritor, poeta y periodista boliviano, que desarrolla su actividad intelectual en campos tan variados como la poesía (donde según él mismo perduran voces surrealistas que le inspiran), el derecho, la política y las humanidades.

Biografía 
Estudió en el Colegio Loretto de su ciudad de origen, y más tarde derecho en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Siendo estudiante universitario dirigió la Revista El Faro, y fue colaborador de la Revista Crítica, esta última junto con el abogado Williams Bascopé.  

Desde el año 2010, radica en la República Oriental del Uruguay.  

El mes de mayo de 2021, dirige y funda la Revista Iberoamericana de Cultura y Sociedad "El Mono Gramático", junto a los escritores Homero Carvalho Oliva, Gigia Talarico, y otros; y más tarde, el 7 de noviembre de 2022, el periódico online "El Mundo".

Trayectoria periodística y artística 
Entre los años 2003 y 2009, fue articulista de Rebelion.Org, Bolpress.Com, Alainet.Org. A partir del año 2014 es columnista en diferentes medios de prensa escrita y periódicos en línea, entre los que cabe citar: El Deber, Los Tiempos, El Diario, La Prensa, Inmediaciones.Org y Eju.Tv.      

Ochoa Urioste es, además, compositor de una media docena de melodías y canciones, dos de las cuáles han sido interpretadas y producidas por el destacado músico y guitarrista Glen Vargas.

Obras

Poesía 

 Eclipse solar (2016)
 Versos de mar (2018)
 Solario y eternidad (2018)
 Canto líquido (2021)
Poemas en Twitter (2021)
Acuarelas (2022)

Ensayo 

 Derecho, poder y justicia: 24 artículos y ensayos para comprender la realidad boliviana presente (2008)
 El abuso de posición dominante (2009)

Cuento 

 Mundo en llamas (2021)

Referencias 
Hombres
Nacidos en 1978
Periodistas de Bolivia
Escritores de Bolivia
Poetas de Bolivia
Abogados de Bolivia